Rodnykiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Rodnikowka/Родниковка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Oleksandriwka, siehe Rodnykiwka (Oleksandriwka, Kirowohrad)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Mukatschewo, siehe Rodnykiwka (Mukatschewo)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Uman, siehe Rodnykiwka (Uman)